Майдан Сопотський () — власна назва.

Топоніми

Майдан Сопотський Другий — село українського Закерзоння (на історичній Холмщині), що перебуває тепер у Польщі, розташоване в Люблінському воєводстві Томашівського повіту, ґміни Сусець.
 Майдан Сопотський Перший — село українського Закерзоння (на історичній Холмщині), що перебуває тепер у Польщі, розташоване в Люблінському воєводстві Томашівського повіту, ґміни Сусець.